«Выжить» или «Выживание» () — американский телевизионный сериал 2020 года в жанре драмы.

Реализацией проекта занимались компании EMH Consulting Group, Inc и Gunpowder & Sky. Сериал снимался для стримингового сервиса Quibi, который начал работать в апреле 2020 года. Смотреть его можно только с экрана мобильного телефона, а серии продолжаются всего десять минут.

Сюжет 
Литературной основой сериала стал одноимённый роман Алекса Мореля. Завязкой действия и в книге, и в сериале становится авиакатастрофа: самолёт разбивается в заснеженных горах, и в живых остаются только двое, мужчина и женщина. Они должны спастись, преодолевая суровые природные условия и личные психологические травмы.

Производство 
Режиссёром стал Марк Пеллингтон, авторами сценария — Ричард Эбейт и Джереми Ангар. Главные роли достались звезде «Игры престолов» Софи Тёрнер и Кори Хоукинс. Премьера сериала назначена на 2020 год. В феврале 2020 года вышел первый тизер, в апреле 2020 года сериал вышел на экраны.

Восприятие 
Сериал получил много отрицательных отзывов. В частности, обозреватель Vanity Fair счёл, что этот проект «вторичен и слишком концентрируется на теме депрессии и безысходности».

Примечания

Ссылки 
 Game of Thrones' Sophie Turner, 24’s Corey Hawkins to Star in Quibi’s Survive
 Sophie Turner and Corey Hawkins to Star in Quibi Thriller Series Survive

Телесериалы на английском языке